Бирлівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бирлівська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Бирлівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район